Mistrzostwa Świata w Zapasach 1985 w stylu klasycznym odbyły się w mieście Kolbotn (Norwegia), a w stylu wolnym w mieście Budapeszt (Węgry).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Linki zewnętrzne 
 FILA Database

1985 w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach
Sport w Budapeszcie
1985 w Europie
Węgry w XX wieku
Zapasy w Norwegii